Narven kan syfta på:
Narven, Norrtälje kommun – bebyggelse i Norrtälje kommun

Sjöar

Narven, Västergötland, sjö i Gullspångs kommun,  (39,6 ha)
Narven, Östergötland, sjö i Kinda kommun och Ydre kommun,  (2,09 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn